Айван:

 Айван — в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с трёх сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны.
 Айван, Розалинд (1880—1959) — англо-американская актриса.
 Айван — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Айван-е-Садр — официальная резиденция президента Пакистана.